Maksencjusz – imię męskie
 Maksencjusz (cesarz rzymski) – cesarz rzymski
 Maksencjusz (opat z Poitou) – opat z Poitou

Zobacz też